Станок (від  — «установка», «ткацький верстат») — термін, що має кілька значень.

Прилади 
 Станок — пристрій, на якому закріплюються частини агрегату, механізму.
 Бритвений станок — пристрій для кріплення леза безпечної бритви.
 Станок — військовий термін, металева основа, на якій укріплюється гармата, кулемет і розміщуються прицільні, поворотні механізми.
 Станок, мольберт — підставка, на якій художник або скульптор встановлює картину або скульптуру (див. станковий живопис).
 Станок — рідковживаний синонім верстата.
 Станок — сільськогосподарський термін. Має два значення:
 Станок, стійло — відгороджене місце для тварини в стайні, корівнику.
 Станок — пристрій, в який ставлять тварину для огляду, лікування, підковування та ін., не даючи їй вільно рухатися.
 Станок — пристрій, який служить опорою під час деяких навчально-тренувальних занять, напр. станок для вправ балерин.
 Станок — частина декораційної установки, яка служить для створення на сцені різних підвищень, площадок.
 Станок — пристрій для покарання різками, канчуками та ін. (див. тілесні покарання).

Одяг 
 Станок — половина плахти.
 Станок, станик — застаріла назва верхньої частини сукні від плечей до пояса, верхньої частини жіночої сорочки (до підтички), ліфа кофти, кофти, безрукавки.

Інше 
 Стано́к — різновид невеликих селищ в Сибіру.
 Станок — зменшено-пестливе до «стан».

Див. також 
 Стан

Примітки